«Белые и синие» — исторический роман Александра Дюма-отца, первоначально опубликованный в газетах «Лё Мускетэр» (Le Mousquetaire) и «Ля Пётит Пресс» (La Petite Presse) в 1867 году. Первая часть трилогии, в которую также входят романы «Соратники Иегу» (опубликован в 1857, то есть десятилетием ранее) и «Шевалье де Сент-Эрмин» (1869 г.).

Роман посвящён Великой французской революции и истории Франции последующих за ней лет. Большое место в нём отведено теме возвышения генерала Наполеона Бонапарта.  Действие начинается в декабре 1793 года, во время Террора, и заканчивается в 1799 г. высадкой Наполеона в Египте.

Структура 
 Часть первая. Пруссаки на Рейне (Les Prussiens sur le Rhin)
 Часть вторая. 13 вандемьера (Le 13 Vendémiaire)
 Часть третья. 18 фрюктидора (Le 18 Fructidor)
 Часть четвертая. Восьмой крестовый поход (La Huitième Croisade)

Романы 1867 года
Романы Александра Дюма (отца)
Книги о Великой французской революции